Huize Villandry, landhuis in neoclassicistische stijl in Nijmegen, voormalig herstellingsoord voor spoorweg- en trampersoneel
 Kinderherstellingsoord Villandry, locatie voor dagbehandeling van ouderen in Nijmegen, voorheen bestemd voor de kinderen van spoorwegpersoneel.